Община Царево се намира в Югоизточна България е една от съставните общини на област Бургас.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината заема най-югоизточната част на област Бургас. С площта си от 513,402 km2 заема 7-о място сред 13-те общини на областта, което съставлява 6,63% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на север – община Приморско;
 на запад и югозапад – община Малко Търново;
 на юг – околия Малък Самоков (околия Демиркьой), Република Турция;
 на изток и североизток – Черно море.

Релеф, води, защитени територии 
Релефът на общината е преобладаващо ниско- и средно планински. Заема части от североизточните разклонения на планината Странджа. Между долината на река Велека на север и граничната Резовска река на юг се простира от запад на изток Граничния рид на планината с най-висока точка връх Ходжата (326 m), разположен южно от село Бродилово. Северно от долината на Велека в пределите на общината попадат източните части на северния странджански рид Босна с максимална височина връх Папия (502 m), разположен северно от Бродилово. По крайбрежието на Черно море, в района на всички населени места има малки равнинни участъци, заети от обработваеми земи.

Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. Главната река е Велека, която с цялото си долно течение протича през средата на общината от запад на изток и я разделя на две половини. В най-южната част, по границата с Турция преминава най-долното течение на Резовска река. Най-северната част на общината се отводнява от средното и долно течение на Китенска река (Караагач, Орляшка река).

Почти 2/3 от територията на общината (южната и централната част) попада в пределите на природния парк „Странджа“. В него има няколко защитени местности:
биосферния резерват „Тисовица“, на север от село Българи, в горния басейн на Китенска река (Караагач, Орляшка река);
резерватът „Силкосия“, между селата Българи на северозапад и Кости на югоизток;
резерватът „Устието на Велека“, обхващащ най-долното течение на река Велека;
защитената местност „Силистар“, обхващащ крайбрежието на Черно море между селата Синеморец и Резово.

В пределите на общината има 19 плажни ивици с обща дължина 9184 m и площ от 349,2 дка.

Населени места 

Общината се състои от 13 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Административно-териториални промени 
 през 1920 г. – с. Ени кьой е преименувано на с. Рязово без административен акт;
 писмо № 2597/09.03.1923 г. и писмо № 12777/02.11.1923 г. на МВРНЗ – признава н.м. Урузово за с. Стамболийски;
 Указ № 162/обн. 08.04.1931 г. – признава н.м. Лисово за с. Изгрев;
 – признава н.м. Ембелец (от гр. Василико) за с. Лозенец;
 – преименува с. Стамболийски на с. Урузово;
 МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Вулгари на с. Българи;
 – преименува с. Каланджа на с. Дебелково;
 – преименува гр. Василико на гр. Царево;
 МЗ № 1689/обн. 27.09.1937 г. – преименува с. Потурнак на с. Велика;
 МЗ № 3774/обн. 07.12.1937 г. – преименува с. Дебелково на с. Синьоморец;
 Указ № 191/18.04.1950 г.
 – преименува с. Урузово на с. Фазаново;
 – преименува гр. Царево на гр. Мичурин;
 Указ № 236/обн. 28.05.1950 г. – преименува с. Мърхово (Мързево) на с. Кондолово;
 Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г.
 – отстранява грешката в името на с. Рязово на с. Резово;
 – отстранява грешката в името на с. Синьоморец на с. Синеморец;
 Указ № 2295/обн. ДВ бр.101 от 26 декември 1978 година – за определяне на седалищата и състава на общините в Народна Република България
 Указ № 303/обн. 11.10.1991 г.
 – възстановява старото име на гр. Мичурин на гр. Царево;
 – преименува община Мичурин на община Царево;
 Указ № 258/обн. ДВ бр.57/11.07.1997 г. – отделя гр. Приморско и с. Писменово и техните землища от община Царево и ги присъединява към новообразуваната община Приморско;
 Указ № 102/обн. 17.04.2001 г. – отделя с. Китен и неговото землище от община Царево и го присъединява към община Приморско;

Население 
Население на община Царево през годините, според оценки на Националният статистически институт:

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на Националният статистически институт:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Политика

Общински съвет 

Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:

Транспорт 
През общината преминават частично или изцяло 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 65.9 km:
 участък от 35.9 km от Републикански път II-99 (от km 42.9 до km 78.8);
 целият участък от 30 km от Републикански път III-9901.

Топографски карти

Източници

Външни препратки